Ottobrata – fenomeno meteorologico che consiste in un periodo particolarmente caldo e soleggiato durante il mese di ottobre
 Ottobrata romana – gita domenicale che si svolgeva a Roma nel mese di ottobre fino ai primi decenni del XX secolo
 Ottobrata zafferanese – evento fieristico-culturale che si svolge tutte le domeniche di ottobre a Zafferana Etnea